Pro A (tenis stołowy) – I liga rozgrywek tenisa stołowego we Francji
 Pro A (koszykówka) – I liga rozgrywek koszykówki we Francji
 Pro A (siatkówka) – I liga rozgrywek siatkówki we Francji